{{Titre mis en forme|Épisodes d}}

Cet article présente le guide des épisodes de la série télévisée américaine '''''.

Généralités 
 Aux États-Unis, la série a été diffusée du  au  sur le réseau NBC et sur iTunes le  pour les épisodes restants.

Distribution

Acteurs principaux 
 Blair Underwood  : Robert Dacier
 Brent Sexton  : Gary Stanton
 Pablo Schreiber  : Virgil
 Spencer Grammer  : Teddy
 Kenneth Choi  : Capitaine Ed Rollins

Épisodes

Épisode 1 : Culpabilités

Épisode 2 : Sous protection

Épisode 3 : Poker menteur

Épisode 4 : Un simple détail

Épisode 5 : Anges et Démons

Épisode 6 : Jouer sur les deux tableaux

Épisode 7 : Délits mineurs

Épisode 8 : Pour l'honneur

Épisode 9 : La Menace

Notes et références 

Ironside